Die Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein 1934/35 war die zweite Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Mittelrhein im Sportgau Mittelrhein. Die Bezirksklasse wurde auf sieben Gruppen zu je acht bis zwölf Mannschaften erweitert. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Mittelrhein 1935/36, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich TuRa Bonn und TuS Neuendorf im Rundenturnier durch, Neuendorf gelang somit der direkte Wiederaufstieg.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7 
Die Tabelle wurde unvollständig vom Gau veröffentlicht, über den Ausgang der restlichen Spiele lagen keine Informationen vor.

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1934
Fußballsaison 1934/35